Энгельгардт, Павел:
 Энгельгардт, Павел Васильевич (1798—1849) — сын В. В. Энгельгардта, владелец крепостного Т. Г. Шевченко.
 Энгельгардт, Павел Иванович (1774—1812) — подполковник в отставке, расстрелянный в Смоленске французами за организацию партизанского отряда.